Nancy Cartwright peut-être :
 Nancy Cartwright, une actrice et réalisatrice américaine (née en 1957).
 Nancy Cartwright, une professeur de philosophie américaine (née en 1944)